Роман Пилат (Пилят) (; 13 июля 1846, Львов — 6 апреля 1906, там же) — польский литературовед, историк литературы, педагог, почëтный профессор, ректор Львовского университета Яна Казимира, создатель львовской научной историко-литературной школы.

Биография 
Родился в семье Станислава Пилата (1808—1866), польского писателя, деятеля культуры. После окончания львовской классической гимназии, поступил во львовский университет, где с 1864 по 1866 изучал право, затем в 1866—1868 — польскую филологию. В 1869 получил степень доктора наук.

В 1871 — доцент на кафедре истории польской литературы университета во Львове, позже с 1874 по 1901 — возглавлял эту кафедру и руководил филологическим семинаром.

В 1880 — профессор. Р. Пилат трижды был деканом факультета филологии (1882/1883, 1890, 1895/1896), в 1890/1891 избирался ректором львовского университета, в 1891/1892 — проректором. С 1905 — почëтный профессор.

С 1880 — член-корреспондент Польской академии знаний в Кракове. Один из основателей Литературного общества им. Адама Мицкевича (1886), до 1900 — его председатель.

В 1887—1898 — редактор журнала «Записки Литературного общества им. Адама Мицкевича» (пол. «Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza»). Первый руководитель львовской академической библиотеки «Czytelniа akademickа».

Награждён орденом Железной короны III степени (1905).

Научная деятельность 
Сфера приоритетных научных интересов ученого Р. Пилата — история польской литературы периода средневековья и романтизма, методология истории литературы, историческая грамматика.

Создатель львовской научной историко-литературной школы, среди его учеников известные польские историки литературы, такие как Людвик Финкель, Анджей Гавроньский, Бронислав Губринович и др.
 
Провел глубокий критический анализ старейшей религиозной польской песни, зафиксированной на письме «Богородица», выполнил ряд исследовательских работ связанных с творчеством Мицкевича и А. Фредро.

Избранная библиография 
 О политической литературе Четырёхлетнего сейма, 1788—1792 / O literaturze politycznej Sejmu Czteroletniego, 1788—1792 (1872)
 Ueber das polnische Participium praes. act. auf «szy» (1878)
 Гимн Богородица, I реституция текста гимна / Pieśń Boga-rodzica. I restytucja tekstu pieśni (1879)
 Начало литературной публицистики в Польше / Początek publicystyki literackiej w Polsce (1882)
 Как надлежит издавать произведения польских писателей XVI и XVII веков / Jak należy wydawać dzieła polskich pisarzów XVI i XVII wieku (1884)
 История польской литературы / Historia literatury polskiej (1907—1926 в 5 томах)
 Грамматика польского языка / Gramatyka języka polskiego (1909 в 2 томах)

Ссылки 
 Roman Pilat. Profesor języka i literatury polskiej w Uniwersytecie Lwowskim.

Выпускники Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Ректоры Львовского университета
Почётные профессора
Литературоведы Польши
Историки литературы Польши
Доктора филологических наук
Педагоги Польши
Кавалеры ордена Железной короны 3-й степени
Члены Польской академии знаний